Ženitba může být:

 svatba
 Ženitba (Gogol) – satirická divadelní hra Nikolaje Vasiljeviče Gogola (1842)
 Ženitba (Musorgskij) – hrou inspirovaná nedokončená opera Modesta Petroviče Musorgského
 Ženitba (Martinů) – hrou inspirovaná opera Bohuslava Martinů (1952)
 Ženitba (film, 1936) – nedochovaný sovětský film podle divadelní hry
 Ženitba (TV inscenace) TV zpracování divadelní hry Nikolaje Vasiljeviče Gogola (1976)
 Ženitba (film) – barevný sovětský film podle divadelní hry (1977)

Související články 
 svatba (rozcestník)